Чемпионат Турции по баскетболу 2013/2014 являлся 34 сезоном «ТКБЛ» - высшего женского баскетбольного дивизиона Турции. Чемпионом Турции в 12-й раз стала команда из Стамбула «Галатасарай».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа:

1) Регулярный сезон — 14 команд с 19 октября 2013 года по 29 марта 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) Плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед (1/4 финала) и до трёх побед (полуфинал и финал).

Участники 

 *– места команд в подэлитном дивизионе «ТКБ2Л»

Регулярный сезон

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Фенербахче
 3. Кайсери Каски
 4. Ботас Спор
 5. Стамбульский Университет
 6. Мерсин ББ
 7. Бешикташ
 8. Ордуспор
 9. Хоменд Антакья
 10. Чаник Беледие
 11. Тарсус Беледи
 12. Конак Беледиспор
 13. Сейхан Беледиспор
 14. ТЕД Колейлие

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Шавонте Зеллус («Галатасарай»)
  Джулия МакБрайд («Бешикташ»)
  Альба Торренс («Галатасарай»)
  Энджел Маккатри («Фенербахче»)
  Санчо Литтл («Галатасарай»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Турции по баскетболу